Le colonne della società – dramma di Henrik Ibsen

Film
Le colonne della società (Pillars of Society) – film diretto da Raoul Walsh (1916)
Le colonne della società (Stützen der Gesellschaft) – film diretto da Douglas Sirk (1935)
Le colonne della società – film TV del 1972